Ajdačić ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Ajdačić (* 1959), serbischer Philologe, Kulturwissenschaftler, Ethnolinguist, Literaturtheoretiker, Übersetzer und Herausgeber
 Vladimir Ajdačić (1933–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Physiker und Kinderbuchautor